ASV Groen Wit '62, een voetbalclub uit Apeldoorn
 RKSV Groen Wit, een voetbalclub uit Breda
 Groen Wit Rotterdam, een voormalig voetbalclub uit Rotterdam